Темирлан Ерланулы Ерланов (; 9 июля 1993, Аягуз, Семипалатинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Ордабасы» и сборной Казахстана.

Карьера 
В начале карьеры играл за молодёжные составы клубов «Жетысу» и «Сункар».

В 2013 году подписал контракт с клубом «Восток», за который провёл 27 игр в чемпионате Казахстана.

В 2016 году перешёл в «Ордабасы», заключив контракт на два года. В первом сезоне вышел на поле лишь три раза, зато в следующем прочно занял своё место в центре обороны (25 игр, гол 7 мая «Акжайыку» и 7 жёлтых карточек) и выиграл впервые с командой бронзовые медали чемпионата Казахстана. В июне дебютировал в двух матчах квалификации Лиги Европы 2017/18 с боснийским клубом «Широки Бриег» (0:2), причём в домашней игре (0-0) заменил во втором тайме своего кумира Самата Смакова. И решил остаться в клубе.

В сезоне 2018 года, провёл 17 игр, забил 4 гола, из них в июле победные — в ворота «Иртыша» на выезде (2-1) и «Кайрата» (2:1) дома. Но команда заняла только 4 место в чемпионате, а из турнира Лиги Европы 2018/19 была исключена на сезон в связи с невыполнением финансовых критериев.

В 2019 году забил свой первый и победный гол в первом раунде квалификации Лиги Европы 2019/20 в матче с грузинским «Торпедо» из Кутаиси (1:0).

Сборная 
Был замечен новым тренером сборной Казахстана чехом Михалом Билеком и дебютировал 21 февраля 2019 года в турецком Белеке в товарищеском матче со сборной Молдовы (1-0). Также сыграл в матчах отборочного турнира ЕВРО-2020 в марте против сборной Шотландии (3-0) и июне против Бельгии (0:3) и Сан-Марино (4:0).

Достижения 
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2): 2017, 2019
 «Тобол» Костанай
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020

Семья 
Супруга Арзу Габилова.

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Актобе»